Peter Bredal kan syfta på:

 Peter Bredal (död 1658), dansk amiral
 Peter Bredal (död 1756), rysk amiral